Biberschlag ist der Name folgender Orte:

 Biberschlag (Gemeinde Bad Traunstein), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Biberschlag (Schleusegrund), Ortsteil der Gemeinde Schleusegrund in Thüringen

Siehe auch
 Piberschlag